Бижовци — село в Болгарии
 Бижовци — в Великотырновской области.
 Бижовци — в Габровской области.